Община Цазин (, ) — боснийская община, расположенная в Унско-Санском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины. Административным центром является Цазин.

Население 
По предварительным данным переписи в конце 2013 года население общины составляло 69 411 человек. По данным переписи населения 1991 года, в 54 населённых пунктах общины проживали 63 409 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Цазин

Общины Федерации Боснии и Герцеговины